René Paulhan (1921-), homme politique français ;
 René Paulhan (1907-1937), aviateur français ;